Hrvatska
 Liješće (Ozalj), gradsko naselje Ozlja

Bosna i Hercegovina
 Liješće (Srebrenica, BiH)
 Liješće (Bosanski Brod, BiH)